Sezona Formule 1 2002 je bila triinpetdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 3. marca 2002 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 13. oktobra 2002 s sedemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Michael Schumacher, moštvenega pa Ferrari. Schumacher je naslov osvojil z rekordnimi enajstimi zmagami in na vseh sedemnajstih dirkah dosegel uvrstitve na stopničke, s čimer je postal prvi dirkač v zgodovini Formule 1, ki je neko sezono končal s 100-odstotnimi uvrstitvami na stopničke.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2002.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Moštva 

2002
2002 v športu